Cazilhac kan syfta på:
 Cazilhac, Aude
 Cazilhac, Hérault